Název Rankov má více sídel:
 Rankov (Trhové Sviny), část města Trhové Sviny v okrese České Budějovice
 Rankov (Chotěboř), část města Chotěboř v okrese Havlíčkův Brod
 Rankov (Dobříčkov), část obce Postupice v okrese Benešov

Externí odkazy